Nineveh ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nineveh (Indiana)
 Nineveh (New York)
 Nineveh (Ohio)
 Nineveh (Pennsylvania)
 Nineveh (Texas)
 Nineveh (Virginia)
 Nineveh Junction (New York)

in England:
 Nineveh (Worcestershire)

auf den Salomonen:
 Nineveh (Vangunu)

Siehe auch:
 Ninive